Нацоналният отбор по футбол на Чили представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Перуанската футболна асоциация. Най-доброто постижение на отбора е трето място на Световното през 1962, когато е и домакин.

История 
Федерацията на Чили е втората най-стара в Южна Америка и е основана преди 116 години. Чили е и една от четирите федерации, участвали в основаването на КОНМЕБОЛ на 9 юли 1916 година. Националният отбор по футбол на Чили е участвал седем пъти на светвони първенства. Най-доброто представяне на тима е трето място през 1962 г. Тогава Ла Роха губи полуфиналния двубой от бъдещия шампион Бразилия, но след това побеждаа с 1:0 Югославия в мача за 3-4 място. За Мондиал 2010 тимът се класира, след като завършва на второ място в квалификациите на зона Южна Америка.

Представяне на големите форуми

Световни първенства

Копа Америка

Почетни листи 
 До 27 март 2019 г.

Участия

Голмайстори

България – Чили 

Чили